

Patronyme 
 Aaron Arrowsmith (1750-1823), géographe anglais. 
 Alf Arrowsmith, joueur au Liverpool FC.
 Clive Arrowsmith, photographe qui illustra le calendrier Pirelli en 1991 et 1992.
 Edmond Arrowsmith (1585-1628), prêtre jésuite anglais et martyr, canonisé en 1970.

Toponyme 
 Arrowsmith, est une localité de l'Illinois aux États-Unis.

Fiction 
 Arrowsmith est un roman de Sinclair Lewis (1925), couronné du prix Pulitzer du Roman.
 Arrowsmith est un film américain réalisé par John Ford en 1931.
 Arrowsmith est une mini-série de Kurt Busiek publiée sous le label Cliffhanger (2003).